«Калу́га» — российский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 2002 году как футбольный клуб «МиК». Профессиональный статус и название «Калуга» получил 18 декабря 2009 года. С 2010 года выступает в третьем по уровню дивизионе России в группе 3 (до сезона 2020/21 — зоне «Центр»). Наивысшим достижением команды является 5-е место в первенстве зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги 2012/13, а также выход в 1/32 финала Кубка России 2012/13 и 2016/17.

История клуба 

По завершении сезона 2009 года было принято решение о переименовании футбольного клуба «МиК» в ФК «Калуга» и смене организационно-правовой формы клуба с Общества с ограниченной ответственностью на Автономную некоммерческую организацию. На официальном сайте клуба говорится о том, что новый ФК «Калуга» был образован на базе ФК «МиК».

Под новым названием и в статусе профессионального футбольного клуба «Калуга» была принята в члены Профессиональной Футбольной Лиги и в 2010 году провела свой первый сезон во Втором дивизионе первенства России, где под руководством Эдуарда Дёмина заняла итоговое 10 место. В сезоне 2011/2012 ─ 9, в сезоне 2012/13 ─ 5 место, в сезоне 2013/14 — 6 место. После поражения 26 июля 2013 года со счётом 1:2 от рязанской «Звезды» в 1/128 Кубка России в ФК «Калуга» произошла первая тренерская отставка. Место главного тренера ненадолго занял в качестве исполняющего обязанности Виталий Сафронов, а 2 сентября 2013 года главным тренером был назначен Владимир Волчек.

Цвета клуба

Достижения 
 Обладатель Кубка России среди любительских футбольных клубов зоны «Черноземье»: 2008, 2009 (ФК «МиК»)
 Победитель чемпионата ЛФЛ в зоне «Черноземье»: 2009 (ФК «МиК»)

Статистика выступлений

В первенстве России 

** 18 тур. Тех.поражение 0:3 от ФК «Сахалин» (решение РФС)

В кубке России

Гвардейцы и бомбардиры клуба 
 Футболисты, сыгравшие более 100 матчей за клуб, и лучшие бомбардиры. Учтены 363 матча первенства Второго дивизиона ФНЛ и кубка России за период с 18 апреля 2010 г. по 6 июня 2022 г.

Статистика главных тренеров 
 Суммарные показатели. Учтены 363 матча первенства Второго дивизиона ФНЛ и кубка России за период с 18 апреля 2010 г. по 6 июня 2022 г.

Основной состав 
.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Руководство и тренерский штаб

«Калуга-М» 
Молодёжная команда участвовала в первенстве России среди ЛФК (зона Черноземье) в сезонах 2010, 2011/12, 2012/13 и 2014. Вновь заявилась на сезон 2019 (первенство и кубок зоны «Черноземье» — СФФ «Центр») (старт первенства ─ 27 апреля, окончание ─ 2 ноября).

За «Калугу-М» в турнирах СФФ «Центр» 2019 заявлены все футболисты главной команды клуба.

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Примечания

Ссылки 

 Sportrecs
 TikTok
 Ассоциация СФФ «Центр»

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Калуги